Mario Jurić (* 9. Februar 1979 in Zagreb) ist ein kroatischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Im Zeitraum von 1998 bis 2000 entdeckte er, zusammen mit Korado Korlević, am Observatorium Višnjan eine Vielzahl von Asteroiden sowie den periodischen Kometen 183P/Korlević-Jurić.

Daneben war er an der Entdeckung der Sloan Great Wall beteiligt, der größten bekannten zusammenhängenden Struktur des Universums.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) Voransicht bei Google Book Search

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Geboren 1979
Kroate
Mann